Ятоба:

 Ятоба — дерево, произрастающее в Вест-Индии, Центральной и Южной Америке, в частности в Бразилии.
 Ятоба — древесина дерева Hymenaea courbaril.